Ален Кюні (1908—1994) — французький актор театру, кіно та телебачення.
 Альбер Кюні (1869—1947) — французький мовознавець, відомий завдяки працям з порівняння індоєвропейських та семітських мов і своєму внескові в ларингальну теорію.
 Луї Кюні (1902—1962) — французький кінорежисер, сценарист та кінопродюсер.
французькі прізвища